Línea 117 puede referirse a:

 Línea 117 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 117 de autobuses de Madrid.
 Línea 117 de ómnibus de Montevideo.